

Persone 
Alfredo Meli (1944-2010) – sportivo
Antonio Meli Lupi di Soragna (1885-1971) – militare
Antonino Meli (1920-2014) – magistrato
César Meli (1992) – sportivo
Diofebo II Meli Lupi (1532-1591) – militare
Francesco Meli (1980) – tenore
Giosuè Meli (1816-1893) – artista
Giovanni Meli (1740-1815) – scrittore
Manuel Meli (1995) – doppiatore
Romolo Meli (1852-1921) – scienziato
Silvano Meli (1960) – sportivo

Geografia 
Isola dei Meli – isola minore italiana

Nobiltà 
Meli Lupi – famiglia nobile
Rocca Meli Lupi di Soragna – possedimento della suddetta famiglia
Villa Meli Lupi – altro possedimento della suddetta famiglia

Pagine correlate 
Melli
Mela (disambigua)
Mele
Melis
Mieli
Melo